В сезоне 2001 года сборная России приняла участие в 2 официальных турнирах — Мировой лиге и чемпионате Европы, а также отобралась на чемпионат мира будущего сезона.

Матчи

Мировая лига. Интерконтинентальный раунд

Мировая лига. Финал восьми

Чемпионат мира 2002. Квалификация

Чемпионат Европы

Состав 
Всего в 2001 году в составе сборной России в официальных турнирах играло 17 волейболистов. Дебютировали в составе сборной Павел Абрамов, Роман Архипов, Григорий Афиногенов, Максим Терёшин.

В скобках указано число матчей, проведённых в стартовом составе + в качестве либеро

 Главный тренер — Геннадий Шипулин.

Итоги 
Всего в 2001 году сборная России провела 27 официальных матчей, победив 18 раз и уступив в 9 поединках при соотношении партий 63:37. Соперниками россиян в этих матчах были национальные сборные 14 стран.

Литература 
 Архив газеты «Спорт-Экспресс» за 2001 год.
 Волейбольный гид 2008-09: Информационно-справочное ежегодное издание / В. Стецко и др.— М., 2008.

2001
Спорт в России в 2001 году